Cascade Lake ist der Name folgender Seen:

 in Antarktika:
 Cascade Lake (Antarktika) im ostantarktischen Kempland

 in den Vereinigten Staaten:
 Cascade Lake (Ahklun Mountains), im Dillingham Census Area (Alaska) 
 Cascade Lake (North Slope Borough, Alaska)
 Cascade Lake (Florida)
 Cascade Lake (El Dorado County, Kalifornien)
 Cascade Lake (Mono County, Kalifornien)
 Cascade Lake (Michigan)
 Cascade Lake (Cook County, Minnesota)
 Cascade Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Cascade Lake (Montana)
 Cascade Lake (New York)
 Cascade Lake (Washington)
 Cascade Lake (Carbon County, Wyoming)
 Cascade Lake (Park County, Wyoming)

Cascade Lake bezeichnet außerdem:
 Codename einer Prozessor-Mikroarchitektur, siehe Intel-Cascade-Lake-Mikroarchitektur